Джеймс Рема́р (, род. 31 декабря 1953) — американский харáктерный актёр. Появлялся в кино, компьютерных играх и телевизионных шоу. Получил наибольшую известность за роли бойфренда героини Ким Кэттролл в популярном сериале «Секс в большом городе», Гарри Моргана в сериале «Декстер» и агента ЦКЗ в сериале «За гранью», а также Рэйдена во второй части кинематографической франшизы Mortal Kombat.

Биография 
Джеймс Ремар родился 31 декабря 1953 года в Бостоне (штат Массачусетс, США). Не окончив среднюю школу, бросил учёбу и отправился в турне с рок-группой, но позже всё-таки вернулся и получил аттестат.

Актёрскому мастерству Ремар учился у Сэнфорда Мейнсера в театре «New York`s Neighborhood Playhouse».

В кино актёр дебютировал ролью уличного бродяги в фильме «Во дворе» в 1978 году, и уже во втором своём фильме — «Воины» (фильм, 1979) Уолтера Хилла — привлёк к себе внимание небольшой ролью панка Аякса, оказавшегося прикованным к пляжной скамейке женщиной-полицейским. В 1984 году Джеймс Ремар снискал успех на сцене в дуэте с Ричардом Гиром. В последующие два десятилетия актёр много снимался; главным образом ему доставались роли громил и злодеев — собирательный образ подобных персонажей ему удался в пародии «Фатальный инстинкт» (1993). За эти годы Джеймс Ремар сыграл бежавшего из тюрьмы убийцу — как считается, одну из самых запомнившихся ролей актёра — в боевике Уолтера Хилла «48 часов» (1982), Голландца Шульца в гангстерской ленте Ф. Ф. Копполы Клуб «Коттон» (1984), неандертальца в картине «Племя пещерного медведя» (1986), полицейского в драме «Аптечный ковбой» (1989), бармена Алекса в фильме «Парни на стороне» (1995). К числу режиссёров, с которыми работал актёр, можно прибавить ещё Гаса Ван Сента, Пенни Маршалл, Майкла Чапмена. У Роберта Земекиса в картине «Что скрывает ложь» (2000) Джеймс Ремар снялся вместе с Харрисоном Фордом и Мишель Пфайффер. Удачно актёр вписался и в ансамбль популярного сериала «Секс в большом городе», получив в четвёртом сезоне роль гостиничного магната Ричарда Райта.

С 2006 года снимался в сериале «Декстер» в роли приёмного отца главного героя. Сначала его персонаж появляется во флешбэках, а затем как воображаемый призрак перед Декстером, дающий ему советы.

Он также озвучил «Вилгакс» в Ben 10: Alien Force. и Ben 10:Ultimate Alien. Он был приглашённой звездой в сериале «Частная практика» в 2010 году, играя врача по имени Гибби, который работает с «Врачами без границ», и в сериале «Гавайи 5.0». В 2013 году в мультсериале Аватар: Легенда о Корре озвучил Тонрака, отца Аватара Корры.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Сатурн» за достижения в карьере
Киноактёры США